Premijer liga BiH je svoje prvo izdanje imala u sezoni 2000./01. Igrala se na području Federacije BiH, odnosno nastala je spajanjem Prve lige NS BiH (13 momčadi) i  Prve lige Herceg-Bosne (9 momčadi). Ligu od 22 kluba je osvojio Željezničar iz Sarajeva.  Liga je za sljedeću sezonu smanjena na 16 momčadi.

Ljestvica

Poveznice

Izvori 
 rsssf.com, Bosna i Hercegovina 2000./01.
 sportsport.ba, Premijerliga F BiH 2000./01.
  claudionicoletti.eu, Bosna i Hercegovina - 1. rang prvenstva 2001. - 2010. 

  

 

2000-01
2000-01
 F 1